Соревнования среди мужчин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Куршевель, Франция. Старт соревнований в скоростном спуске у мужчин был назначен на 11:00 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками. Австрия была представлена пятью за счёт квоты чемпиону мира Винценту Крихмайру. 

Всего в стартовом листе значилось 45 горнолыжников из 17 государств.

Действующим чемпионом мира в скоростном спуске являлся норвежец Винцент Крихмайр, который занял на этот раз 11-е место, уступив чемпиону 1,16 сек.

Марко Одерматт, который стартовал под десятым номером, выиграл скоростной спуск с большим преимуществом над соперниками. Это первая медаль Марко на чемпионатах мира. На этапах Кубка мира в этой дисциплине до успеха на чемпионате мира Марко не побеждал ни разу, хотя 7 раз был вторым, в том числе трижды в сезоне 2022/23. Швейцарцы третий раз в XXI веке выиграли скоростной спуск на чемпионате мира, ранее это удавалось Патрику Кюнгу в 2015 году и Беату Фойцу в 2017 году.

Норвежец Александер Омодт Кильде проиграл Одерматту 0,48 сек и завоевал серебро — это вторая его медаль на чемпионате мира во Франции после серебра в супергиганте. Третьим стал 25-летний канадец Кэмерон Александер, который впервые в карьере вышел на старт на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Марко Шварц, который впервые выступил в скоростном спуске на чемпионате мира, был близок к своей седьмой в карьере медали, но уступил бронзовому призёру 0,04 сек.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финишный протокол

Скоростной спуск